Fußball-Bundesliga steht für:
 Fußball-Bundesliga, die höchste Spielklasse im Männerfußball in Deutschland
Frauen-Bundesliga, die höchste Liga im Frauenfußball in Deutschland
 2. Fußball-Bundesliga, die zweithöchste Spielklasse im Männerfußball in Deutschland
2. Frauen-Bundesliga, die zweithöchste Liga im Frauenfußball in Deutschland
 A-Junioren-Bundesliga (Fußball), die höchste Liga im A-Junioren-Fußball in Deutschland
 B-Junioren-Bundesliga, die höchste Liga im B-Junioren-Fußball in Deutschland
 Fußball-Bundesliga (Österreich), die höchste Liga im Männerfußball in Österreich
 B-Juniorinnen-Bundesliga, die höchste Liga im B-Juniorinnen-Fußball in Deutschland
 ÖFB Frauen-Bundesliga, die höchste Liga im Frauenfußball in Österreich
Futsal-Bundesliga, die höchste Liga, in der von der FIFA anerkannten Variante des Hallenfußballs, in Deutschland.